Fury (1923), een Amerikaanse film van Henry King
Fury (1936), een Duits-Amerikaanse film van Fritz Lang uit 1936, in het Duits Blinde Wut
Fury (2014), een Amerikaanse film uit 2014
Fury (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie uit de jaren zestig rond de belevenissen van het paard Fury
Fury (Bobbejaanland), een achtbaan in Bobbejaanland
Fury (Amerikaanse band), Amerikaanse hardcore-punkband
Fury (Australische band), Australische trashmetalband
Nick Fury, een personage uit de strips van Marvel Comics sinds 1963
Bryan Fury (dj), een hedendaags Brits producer en diskjockey
Plymouth Fury, een model van het Amerikaanse automerk Plymouth van 1956 tot 1960
een voertuig in het computerspel Unreal Tournament 3 (zie aldaar)

Zie ook 
 Furie (doorverwijspagina)